Buslijn 35 was meerdere keren een buslijn van HTM in de regio Haaglanden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Ook is het een streekbuslijn geweest.

In de loop der jaren reed lijn 35 over diverse trajecten.

1955-1967  

De eerste was in 1955, als opvolger van lijn U, tussen Loosduinen en Kijkduin. Beide lijnen waren zomerlijnen..

1969  

Van 28 november tot 3 december 1969 was er in de avond een proef met een pendellijn 35 tussen het Malieveld in Den Haag , waar men kon parkeren, en de Grote Marktstraat in Den Haag. Ondanks dat het gratis was en er veel reclame was gemaakt viel het aantal reizigers zo tegen, dat werd besloten om niet te rijden op de speciale kerstkoopavonden. Daarmee was lijn 35 weer opgeheven.

1974-1981 

In 1974 werd het zeer korte Haagse buslijntje 2 Turfmarkt—Bezuidenhout vernummerd in 35. In 1976 staat dit buslijntje nog op de lijnennetkaart; daarna niet meer. Het wordt echter pas op 31 december 1981 opgeheven. Er reden meestal kleine door de HTM gehuurde busjes op deze lijn. Zij werden ook ingezet op personeelsdiensten naar Zoetermeer. Zowel buslijn 2 als 35 resorteerden onder de "speciale autobuslijnen".

1998 

Tijdens de problemen (lekkage) met de bouw van de Haagse tramtunnel in 1998 werden alle tramlijnen om het Spui heen geleid, en reed als compensatie vanaf 16 maart tijdelijk een HTM-buslijn 35 tussen Station Hollands Spoor, het centrum en de Kneuterdijk. Feitelijk was de lijn een korttrajectdienst van buslijn 5. Buslijn 35 reed de gehele week elke 10 minuten tussen ca. 06:00 en 01:00 uur.. Vanaf 1 april 1998 was de lijn gratis.

2004-2005 

Tussen 12 december 2004 en juni 2005 reed een busje als HTM-lijn 35 tussen Nootdorp - Roeleveen - Leidschenveen. Via de 's-Gravenweg en de Roeleveense weg. Dat was toen nog een doorgaande weg. Deze lijn reed met kleine smalle busjes (Mercedes Cito) vanwege de krappe weggetjes bij Roeleveen. De HTM had daarvoor 2 exemplaren 2e hands gekocht. De reden voor instelling der lijn was het verdwijnen van de spoorwegovergang in de Veenweg. Daardoor kon buslijn 33 niet doorrijden. En de grote bussen van lijn 33 pasten niet op de krappe route via Roeleveen. Vandaar dat tijdelijk lijn 35 reed.

2006-2019 

Als streeklijn is er ook een lijn 35 geweest, Den Haag - Hoek van Holland, van 2006 tot 2019.

Haaglanden 35
Buslijn 35